Резолюция ES‑11/2 на Общото събрание на ООН е втора резолюция от единадесетата извънредна специална сесия на Общото събрание на ООН, приета на 24 март 2022 г. след резолюция ES-11/1, която е приета на 2 март 2022 г. Резолюция ES-11/2 потвърждава предишните ангажименти и задължения на ООН по нейния устав и повтаря искането си Русия да се оттегли от признатата суверенна територия на Украйна; също така изразява съжаление, сериозна загриженост и осъжда нападенията срещу цивилно население и инфраструктура.

Гласуване

Източници 

Резолюции на Общото събрание на ООН
Външна политика на Русия
Външна политика на Украйна
2022 година в Европа
Руско-украинска война